Санаров — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Санаров, Евгений Леонидович (род. 1971) — советский и казахстанский конькобежец.
 Санаров, Олег Александрович (род. 1995) — казахстанский хоккеист